Europe
Europe (álbum)
Europe (vela)
Ford Europe

Desambiguação